Niemcy:
 Göggingen – dzielnica Augsburga
 Göggingen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ostalb